L'Éveil de la bête, un film américain de Arthur Rosson sorti en 1921
 L'Éveil de la bête, un film brésilien de José Mojica Marins sorti en 1970.